Osoby o nazwisku Benajun:
 Amir Benajun (ur. 1975) – izraelski piosenkarz i autor piosenek
 Josi Benajun (ur. 1980) – izraelski piłkarz